Benyamin Bahadori (né en 1982), chanteur de la musique pop iranienne ;
  (1994-), joueur de football iranien ;
  (1978-), ingénieur civil et personnalité politique iranien ;
  (1933-), ingénieur mécanique iranien ;
 Moslem Bahadori (1927-2022), médecin pathologiste iranien.

Patronyme iranien